Diakos (grec : Διάκος) est le patronyme de plusieurs révolutionnaires grecs :

 Aléxandros Diákos, militaire grec, 
Athanásios Diákos révolutionnaire fameux
Dionyssis Diakos
Ioannis Diakos